Делано (, ) — американская политическая династия и бостонские брамины валлонского происхождения.

История 
Основатель династии Делано Филипп де Ланнуа родился 7 декабря 1602 года в Лейдене в семье религиозных беженцев из Фландрии Жана де Ланнуа из Туркуэна и Мари Майо из Лилля. Дед Филиппа, Жильбер де Ланнуа, был рождён католиком, но видимо стал одним из ранних протестантов. 

Фамилия де Ланнуа может происходить от города Ланнуа (что является результатом агглютинации определенного артикля le и annoy, пикардский вариант, соответствующий современному французскому слову aulnaie "ольховая роща") также недалеко от Лилля.

Миграция в Америку 
Время контакта Филиппа с общиной пилигримов Джона Робинсона в Лейдене неизвестны, но по итогу де Ланнуа присоединился к путешествию, организованному Робинсоном на американский континент. Лейденские пилигримы приобрели корабль Спидвелл для путешествия. Хотя его имени нет в списке пассажиров, учёный Джереми Бэнгс считает, что Филипп присоединился к своему дяде по материнской линии Фрэнсису Куку (мужу сестры своей матери Эстер Майо) и кузену Джону Куку на рейс Спидвелла из Роттердама в Саутгемптон, чтобы встретить Мэйфлауэр. Вполне возможно, что Филипп отправился в Англию отдельно, а не на борту Спидвелла. Они собрались в Англии вместе с другими паломниками и наёмными колонизаторами, чтобы организовать дальнейшее путешествие на этих двух кораблях. Спидвелл оказался непригодным для плавания, и одиннадцать его пассажиров смогли присоединиться к Мэйфлауэру. Неизвестно, вернулись ли те двадцать человек (включая Роберта Кушмана и Филиппа де Ланнуа), которые не смогли отплыть на Мэйфлауэре, в Лейден или остались в Англии. Мэйфлауэр продолжил путь в одиночку с объединённой группой из 103 человек, покинув Плимут 6 сентября 1620 года и прибыв в гавань Кейп-Код 11 ноября 1620 года. Фортуна в конце концов заменила Спидвелл, отплывший в Плимутскую колонию в начале июля 1621 года и прибывший 9 ноября 1621 года с Филиппом среди пассажиров.

Жизнь в Америке 
Филипп де Ланнуа проживал со своим дядей Фрэнсисом Куком и двоюродным братом Джоном, которые прибыли на Мэйфлауэре годом ранее. В 1623 году он получил грант на землю в Плимуте, но продал эту собственность в 1627 году и переехал в Даксбери. В 1634 году в Плимуте Филипп женился на Хестер Дьюсбери. У них родилось несколько детей: Мэри (род.1635), Филип (род.1637), Хестер или Эстер (род.1640), Томас (род.1642), Джон (род.1644), Джонатан (род.1647). Делано процветал и был частью группы, которая организовывала строительство дорог и мостов вокруг деревни. Хестер умерла после 1648 года. До 1653 года он женился на овдовевшей Марии Понтус Гласс (род.1625), от которой у него было трое детей: Джейн, Ребекка, Сэмюэл. 

Со временем члены семьи мигрировали в другие штаты, включая Пенсильванию, Юту, Джорджию, Мичиган, Мэн, Нью-Йорк, Огайо, Оклахому, Виргинию, Вермонт и даже в Чили, где сегодня потомки капитана Пола Делано многочисленны и известны. Из Нью-Йоркской ветви Сара Делано вышла замуж за Джеймса Рузвельта, и их единственный ребёнок, Франклин Делано Рузвельт, стал президентом Соединенных Штатов.

Семейное древо

Примечания 
Политические династии США